Le qualificazioni del singolare maschile dello  Swedish Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Alessandro Giannessi (Qualificato)
  Thiago Alves (Qualificato)
  João Sousa (ritirato)
  Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)

 Júlio Silva (secondo turno)
 Ivo Minář (Qualificato)
 Iván Navarro (ultimo turno)
 Michał Przysiężny (ultimo turno)

Qualificati 

  Alessandro Giannessi
  Thiago Alves

  Ivo Minář
  Evgenij Korolëv

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2012
ATP World Tour 2012